Jozef Simons (schrijver) - Belgisch schrijver
 Jozef Simons (wielrenner) - Belgisch baanwielrenner